Magnezij, atomske oznake Mg
 miligram
 MG Rover Group, engleski automobilski proizvođać
 .mg ISO-oznaka i vrhovna internetska domena Madagaskara

Ostale kratice:
mg, magistar
MG, auto-oznaka za Mönchengladbach (Njemačka)

Kratice